Monteu peut désigner:

 Monteu da Po, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans la région Piémont en Italie ;
 Monteu Roero;  commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie ;